drag queen
 drag king
 dragster
 Drag Racing
 Drag – australijska grupa muzyczna
 Drag – miejscowość w Norwegii w gminie Tysfjord, w okręgu Nordland
 Drag – miejscowość w Szwecji w gminie Kalmar